Димитър Наумов Гаврилов или Димитрие Гаврилович () е македонски сърбоманин, учител, деец на Сръбската пропаганда в Македония.

Биография 
Роден е в Охрид в семейството на сърбоманина Наум Гаврилов (Наум Гаврилович). В 1892 година става пръв учител в новооснованата Цариградска сръбска гимназия, макар и да няма потребното образование. В началото на 1893 година заминава за Белград, където на държавни разноски учи в Педагогическото училище.

Родословие

Бележки 

Дейци на сръбската пропаганда в Македония
Родени в Охрид
Учители в Цариградската сръбска гимназия
Сърбомани